|-
| (33501) 1999 GJ20||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33502) 1999 GM20||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33503) 1999 GS20||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33504) 1999 GT20||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33505) 1999 GZ21||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33506) 1999 GM23||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33507) 1999 GT23||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33508) 1999 GH25||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33509) 1999 GB27||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33510) 1999 GM31||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33511) 1999 GW32||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33512) 1999 GM33||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33513) 1999 GE34||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33514) 1999 GF34||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33515) 1999 GM34||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33516) 1999 GO34||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33517) 1999 GT34||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33518) 1999 GH35||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33519) 1999 GL36||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33520) 1999 GE38||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33521) 1999 GK40||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33522) 1999 GQ40||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33523) 1999 GT41||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33524) 1999 GM48||||7 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33525) 1999 GG53||||11 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33526) 1999 GG55||||6 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33527) 1999 GJ55||||7 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 33528 Їнземан (Jinzeman)||1999 HL||17 квітня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| 33529 Генден (Henden)||||19 квітня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (33530) 1999 HH1||||19 квітня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (33531) 1999 HG2||||20 квітня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| 33532 Ґабрієллаколі (Gabriellacoli)||||18 квітня 1999||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Лучано Тезі
|-
| (33533) 1999 HV3||||19 квітня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (33534) 1999 HL9||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33535) 1999 HS9||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33536) 1999 HU9||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33537) 1999 HJ10||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33538) 1999 HR10||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33539) 1999 HU10||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33540) 1999 JH3||||7 травня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (33541) 1999 JF6||||11 травня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (33542) 1999 JZ7||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33543) 1999 JR8||||13 травня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 33544 Джерольд (Jerold)||||15 травня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (33545) 1999 JV9||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (33546) 1999 JM10||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (33547) 1999 JZ12||||15 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (33548) 1999 JC13||||10 травня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (33549) 1999 JS13||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33550) 1999 JQ14||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33551) 1999 JB15||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33552) 1999 JN15||||15 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 33553 Наґай (Nagai)||||11 травня 1999||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (33554) 1999 JU17||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33555) 1999 JV19||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33556) 1999 JR20||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33557) 1999 JC22||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33558) 1999 JN22||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33559) 1999 JK23||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33560) 1999 JN23||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33561) 1999 JA24||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33562) 1999 JO24||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33563) 1999 JV24||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33564) 1999 JP25||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33565) 1999 JY25||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33566) 1999 JZ25||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33567) 1999 JV27||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33568) 1999 JN29||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33569) 1999 JM30||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33570) 1999 JT30||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33571) 1999 JD32||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33572) 1999 JF32||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33573) 1999 JR32||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33574) 1999 JA33||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33575) 1999 JR33||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33576) 1999 JW33||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33577) 1999 JX33||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33578) 1999 JT34||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33579) 1999 JC35||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33580) 1999 JM35||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33581) 1999 JQ35||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33582) 1999 JJ36||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33583) 1999 JV36||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33584) 1999 JY37||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33585) 1999 JC38||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33586) 1999 JH39||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33587) 1999 JA42||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33588) 1999 JZ45||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33589) 1999 JM46||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33590) 1999 JS46||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33591) 1999 JW46||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33592) 1999 JJ47||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33593) 1999 JT47||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33594) 1999 JN48||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33595) 1999 JC49||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33596) 1999 JM49||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33597) 1999 JQ49||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33598) 1999 JA50||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33599) 1999 JP50||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33600) 1999 JA51||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

33500